Laura Campos Ferrer (Montcada i Reixac, 1977), alcaldessa de Montcada i Reixac
 Laura Campos Prieto (Mérida, 1988), ex-gimnasta espanyola